Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w dniach 28 stycznia–3 lutego we włoskim Predazzo, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014.

Wszystkie cztery konkurencje – dwie indywidualne (konkursy mężczyzn i kobiet) oraz dwie drużynowe (skoki mężczyzn i kobiet) − zostały rozegrane na skoczni normalnej Trampolino Dal Ben. Konkurs kobiet był dziewiątym w historii rywalizacji o tytuł mistrzyni świata juniorek w skokach narciarskich, mężczyźni natomiast rywalizowali po raz trzydziesty czwarty.

Drużynowych złotych medali broniły reprezentacje Słowenii zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Indywidualny złoty medalista, Słoweniec Jaka Hvala, jako senior nie był już uprawniony do startu, podobnie jak brązowy medalista Austriak Stefan Kraft ale w mistrzostwach uczestniczył srebrny medalista Klemens Murańka. Prawo obrony tytułu miała zwyciężczyni wśród skoczkiń, Japonka Sara Takanashi.

Po raz trzeci w historii konkursy mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich odbyły się we Włoszech. Wcześniej zawody tej rangi zostały rozegrane dwukrotnie w latach 1987 i 1996 w Asiago. Do mistrzostw zgłoszonych zostało 74 skoczków z 24 państw i 42 skoczkinie z 14 państw. Łącznie w skokach narciarskich uczestniczyło 116 zawodników i zawodniczek z 24 narodowych reprezentacji.

Program zawodów 
Przed rozpoczęciem mistrzostw przedstawiony został program wszystkich konkurencji. Pierwszy oficjalny trening skoków został zaplanowany na 27 stycznia 2014, a ostatnimi zawodami był konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni normalnej. Łącznie odbyły się cztery konkursy – po dwa indywidualne i drużynowe, a także sześć oficjalnych serii treningowych (4 przed konkursami indywidualnymi i 2 przed drużynowymi) oraz po jednej serii próbnej przed każdym z konkursów.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy program wydarzeń w ramach konkurencji skoków narciarskich, które zostały przeprowadzone jako część mistrzostw świata juniorów.

Przebieg zawodów 
28 stycznia odbyły się zawody indywidualne kobiet, w których tytuł po raz kolejny obroniła liderka Pucharu Świata Japonka Sara Takanashi. Srebrny medal zdobyła Francuzka Coline Mattel, a brązowy Norweżka Maren Lundby. 30 stycznia odbyły się zawody drużynowe kobiet, w których zwyciężyły Japonki w składzie: Yūki Itō, Haruka Iwasa, Yurina Yamada i Sara Takanashi. Srebrny medal zdobyły Słowenki (Urša Bogataj, Barbara Klinec, Anja Javoršek i Špela Rogelj), a brązowy reprezentacja Francji (Léa Lemare, Marie Hoyau, Julia Clair, Coline Mattel). 

31 stycznia odbyły się przeniesione z 30 stycznia zawody indywidualne mężczyzn. Tytuł mistrza świata zdobył Polak Jakub Wolny, wygrywając z przewagą 0,8 pkt z reprezentantem Austrii Patrickiem Streitlerem. Trzecie miejsce zajął, prowadzący po pierwszej serii konkursu Rosjanin Jewgienij Klimow. 1 lutego rozegrano konkurs drużynowy mężczyzn, w którym zwyciężyli Polacy w składzie: Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Krzysztof Biegun i Klemens Murańka. Srebrny medal zdobyli Austriacy (Simon Greiderer, Ulrich Wohlgenannt, Elias Tollinger, Patrick Streitler), a brązowy Norwegowie (Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Hans Petter Bergquist, Mats Søhagen Berggaard).

Obiekt 
Wszystkie cztery konkursy (po dwa indywidualne i drużynowe) skoków narciarskich w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014 odbyły się na skoczni normalnej (HS106) wchodzącej w skład kompleksu skoczni narciarskich Trampolino Dal Ben w Predazzo.

Jury 
Dyrektorem konkursów z ramienia FIS w skokach narciarskich na MŚJ w Predazzo był Horst Tielmann. Delegatem technicznym mianowany został Frank Salvi, a jego asystentem Sašo Komovec.

Skład sędziowski poszczególnych konkursów przedstawia poniższa tabela:

Wyniki

Kobiety

Konkurs indywidualny (28.01.2014)

Konkurs drużynowy (30.01.2014)

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (31.01.2014)

Konkurs drużynowy (1.02.2014)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 

Mistrzostwa świata juniorów
2014
Skoki narciarskie we Włoszech
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014